Richard Stockton może odnosić się do następujących osób:
 Richard Stockton (1730–1781) – amerykański polityk, jeden z sygnatariuszy deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych
 Richard Stockton (1764–1828) – amerykański polityk, senator i kongresmen z New Jersey